Governo Ratas I – governo dell'Estonia dal 2016 al 2019
Governo Ratas II – governo dell'Estonia dal 2019